Запоте Негро има више значења:

 Запоте Негро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запоте Негро (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику